Гуржибеков — осетинская фамилия.

 Известные носители
 Гуржибеков, Блашка Майрансауович (1868—1905) — осетинский поэт.
 Гуржибеков, Георгий Николаевич (1910—1967) — осетинский композитор-песенник.